Blodgett est un patronyme porté notamment par :
 Edward D. Blodgett (1935-), poète, critique littéraire et traducteur canadien,
  (1931-2001), historien américain, 
 Henry Blodget (1966-), analyste et escroc financier,
 Katharine Burr Blodgett (1898-1979), physicienne américaine,
 Michael Blodgett (1937-2009), acteur, scénariste et romancier américain,
 Walton Blodgett (1908-1963), peintre américain.

Blodgett peut également faire référence à :
 Blodgett, un village situé au centre du comté de Scott, dans le Missouri, aux États-Unis.